Hôtel Bristol peut être :
 un hôtel situé à :
Beaulieu-sur-Mer (ancien hôtel)
 Belgrade (Serbie)
 Gênes (Italie)
 Genève (Suisse)
 Vienne (Autriche)
Salzbourg (Autriche)
 Paris (Hôtel Le Bristol)
 Odessa (Ukraine)
 un roman : Hôtel Bristol New York, N.Y. de Michel Tremblay, paru en 1999.